Superettan 2009 var 2009 års säsong av Superettan, Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar. Serien spelades mellan 11 april och 24 oktober 2009. Säsongen 2009 deltog 16 lag i Superettan, som spelades i 30 omgångar, med matcher mellan alla lag en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Mjällby AIF vann Superettan före Åtvidabergs FF, vilket gjorde att båda lagen gick upp till Allsvenskan 2010.

IK Sirius och Vasalunds IF åkte ur Superettan eftersom de kom på de två sista platserna och Qviding FIF åkte ur via kval, samtliga tre lag fick spela Division 1 2010.

Den målrikaste matchen under årets Superettan spelades den 20 juli på Stadsparksvallen i Jönköping mellan Jönköpings Södra och GIF Sundsvall där Sundsvall vann bortamatchen med 6–4.

Klubbar
 (AS08) GIF Sundsvall
 (AS08) IFK Norrköping
 (KVAL) Ljungskile SK
 (SE08) Assyriska FF
 (SE08) Ängelholms FF
 (SE08) Åtvidabergs FF
 (SE08) Falkenbergs FF
 (SE08) Mjällby AIF
 (SE08) Väsby United
 (SE08) Qviding FIF
 (SE08) Landskrona BoIS
 (SE08) IK Sirius
 (KVAL) Jönköpings Södra
 (KVAL) Vasalunds IF
 (1N08) Syrianska FC
 (1S08) FC Trollhättan

Förklaringar: AS08 = Allsvenskan 2008, KVAL = kvalspel, SE08 = Superettan 2008, 1N08 = Division 1 Norra 2008, 1S08 = Division 1 Södra 2008.

Kvalspelsresultat 
 Allsvenskt kval (Superettan-3:an mot Allsvenska 14:e-laget)
 13 november 2008: IF Brommapojkarna–Ljungskile SK 0–0
 16 november 2008: Ljungskile SK–IF Brommapojkarna 1–1
 IF Brommapojkarna upp till Allsvenskan med sammanlagt 1–1 (fler bortamål).
 Vinnande laget (Div 1 Norra-2:an mot 13 i Superettan)
 29 oktober 2008: Vasalunds IF - Limhamn Bunkeflo 0–0
 2 november 2008: Limhamn Bunkeflo - Vasalunds IF 1–4
 Vasalunds IF upp till Superettan med sammanlagt 4–1.
 Vinnande laget (Div 1 Södra-2:an mot 14 i Superettan)
 29 oktober 2008: Östers IF - Jönköpings Södra 2–1
 2 november 2008: Jönköpings Södra - Östers IF 3–0
 Jönköpings Södra kvar i Superettan med sammanlagt 4–2.

Arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Hemmapremiärer

Högsta publiksiffra per omgång

Externa länkar 
 Svenska Fotbollförbundet 2009 - Spelprogram - Superettan

Källor 

Fotboll i Sverige 2009
Fotbollssäsongen 2009
2009